święty Wawrzyniec
Miejscowości w USA:
 St. Lawrence – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 St. Lawrence – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 St. Lawrence – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 St. Lawrence (ang. St. Lawrence Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 St. Lawrence (ang. St. Lawrence Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 St. Lawrence (ang. St. Lawrence Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Lawrence (ang. St. Lawrence County) – w stanie Nowy Jork